

Patronyme 

 Éléonore Rabut (1819-1894), comédienne française ;
 Charles Rabut (1852-1925), ingénieur des ponts et chaussées français.

Toponyme 

 Coudray-Rabut, ancienne commune française du département du Calvados.

Ancienne commune dans le Calvados